Glo kan syfta på:

 Glo (företag) –  ett nigerianskt multinationellt telekommunikationsföretag
 GLO AB - ett svenskt uppstartsbolag i Lund
 Glo (vattenansamling) – en avskuren vik från havet
 GLO – ett svenskt punkband från Åsa